Název Kakovice má více sídel:
 Kakovice (Mirovice), část města Mirovice v okrese Písek
 Kakovice (Předslavice), část obce Předslavice v okrese Strakonice